Шумская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Шумская волость (Виленский уезд) — в составе Виленской губернии
 Шумская волость (Кременецкий уезд) — в составе Волынской губернии
 Шумская волость (Новоладожский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии